Pratense – abitanti di El Prat de Llobregat
Pratense – abitanti di Nova Prata do Iguaçu
Pratense – abitanti di Prata (Minas Gerais)
Pratense – abitanti di Prata do Piauí
Pratense – abitanti di São Domingos do Prata
Pratense – abitanti di Águas da Prata